Akesbi ist der Familienname folgender Personen:

 Hassan Akesbi (* 1934), marokkanischer Fußballspieler
 Karim Akesbi (* 1977), marokkanischer Skirennläufer